Tomcsányi Mihály (1914–1975) ruszin író
 Tomcsányi Mihály (1946) ruszin építész, előző fia